

Совєтський район — Волгоград
 Совєтський район — Курська область
 Совєтський район — Марій Ел
 Совєтський район — Ростовська область
 Совєтський район — Саратовська область
 Совєтський район — Ставропольський край
 Совєтський район — Ханти-Мансійський автономний округ — Югра

Совєтський район — Автономна Республіка Крим
 Совєтський район — Макіївка

Див. також 
 Радянський район
 Совєтський (значення)
 Советський